Будиковац може бити:

 Мали Будиковац, мало ненасељено острво у хрватском делу Јадранског мора, у акваторији града Виса.
 Велики Будиковац, ненасељено острво у хрватском делу Јадранског мора, у акваторији града Виса.